Shantaram peut faire référence à :
 V. Shantaram est un réalisateur indien.
 Shantaram, un roman de Gregory David Roberts, paru en 2003